Svetovno mladinsko prvenstvo v šahu je šahovski turnir na katerem lahko nastopijo le tekmovalci, ki na 1. januar v letu tekmovanja še niso dopolnili 20 let. Tekmovanje poteka v organizaciji FIDE od leta 1951.

Leta 1961 je bil mladinski svetovni prvak Bruno Parma, leta 2010 pa Anna Muzychuk.

Svetovno mladinsko prvenstvo leta 2012 je bilo v Mariboru.

Prvaki U-20 

{| class="sortable wikitable"
! Št. !! Leto !! Kraj tekmovanja !! Prvak !! Država
|-
| 1
| 1951
| Coventry/Birmingham
| 
| 
|-
| 2
| 1953
| København
| 
| 
|-
| 3
| 1955
| Antwerp
| 
| 
|-
| 4
| 1957
| Toronto
| 
| 
|-
| 5
| 1959
| Münchenstein
| 
| 
|-
| 6
| 1961
| The Hague
| 
| 
|-
| 7
| 1963
| Vrnjacka Banja
| 
| 
|-
| 8
| 1965
| Barcelona
| 
| 
|-
| 9
| 1967
| Jerusalem
| 
| 
|-
| 10
| 1969
| Stockholm
| 
| 
|-
| 11
| 1971
| Athens
| 
| 
|-
| 12
| 1973
| Teesside
| 
| 
|-
| 13
| 1974
| Manila
| 
| 
|-
| 14
| 1975
| Tjentiste
| 
| 
|-
| 15
| 1976
| Groningen
| 
| 
|-
| 16
| 1977
| Innsbruck
| 
| 
|-
| 17
| 1978
| Graz
| 
| 
|-
| 18
| 1979
| Skien
| 
| 
|-
| 19
| 1980
| Dortmund
| 
| 
|-
| 20
| 1981
| Mexico City
| 
| 
|-
| 21
| 1982
| København
| 
| 
|-
| 22
| 1983
| Belfort
| 
| 
|-
| 23
| 1984
| Kiljava
| 
| 
|-
| 24
| 1985
| Sharjah
| 
| 
|-
| 25
| 1986
| Gausdal
| 
| 
|-
| 26
| 1987
| Baguio
| 
| 
|-
| 27
| 1988
| Adelaide
| 
| 
|-
| 28
| 1989
| Tunja
| 
| 
|-
| 29
| 1990
| Santiago
| 
| 
|-
| 30
| 1991
| Mamaja
| 
| 
|-
| 31
| 1992
| Buenos Aires
| 
| 
|-
| 32
| 1993
| Kozhikode
| 
| 
|-
| 33
| 1994
| Caiobá
| 
| 
|-
| 34
| 1995
| Halle, Saxony-Anhalt
| 
| 
|-
| 35
| 1996
| Medellín
| 
| 
|-
| 36
| 1997
| Żagań
| 
| 
|-
| 37
| 1998
| Kozhikode
| 
| 
|-
| 38
| 1999
| Yerevan
| 
| 
|-
| 39
| 2000
| Yerevan
| 
| 
|-
| 40
| 2001
| Athens
| 
| 
|-
| 41
| 2002
| Goa
| 
| 
|-
| 42
| 2003
| Nakhchivan
| 
| 
|-
| 43
| 2004
| Kochi
| 
| 
|-
| 44
| 2005
| Istanbul
| 
| 
|-
| 45
| 2006
| Yerevan
| 
| 
|-
| 46
| 2007
| Yerevan
| 
| 
|-
| 47
| 2008
| Gaziantep
| 
| 
|-
| 48
| 2009
| Puerto Madryn
| 
| 
|-
| 49
| 2010
| Chotowa
| 
| 
|}

Prvakinje  U-20 

{| class="sortable wikitable"
! Št. !! Leto !! Kraj tekmovanja !! Prvakinja !! Država
|-
| 1
| 1982
| Senta
| 
| 
|-
| 2
| 1983
| Mexico City
| 
| 
|-
| 3
| 1985
| Dobrna
| 
| 
|-
| 4
| 1986
| Vilnius
| 
| 
|-
| 5
| 1987
| Baguio
| 
| 
|-
| 6
| 1988
| Adelaide
| 
| 
|-
| 7
| 1989
| Tunja
| 
| 
|-
| 8
| 1990
| Santiago
| 
| 
|-
| 9
| 1991
| Mamaja
| 
| 
|-
| 10
| 1992
| Buenos Aires
| 
| 
|-
| 11
| 1993
| Kozhikode
| 
| 
|-
| 12
| 1994
| Caiobá
| 
| 
|-
| 13
| 1995
| Halle, Saxony-Anhalt
| 
| 
|-
| 14
| 1996
| Medellín
| 
| 
|-
| 15
| 1997
| Żagań
| 
| 
|-
| 16
| 1998
| Kozhikode
| 
| 
|-
| 17
| 1999
| Yerevan
| 
| 
|-
| 18
| 2000
| Yerevan
| 
| 
|-
| 19
| 2001
| Athens
| 
| 
|-
| 20
| 2002
| Goa
| 
| 
|-
| 21
| 2003
| Nakhchivan
| 
| 
|-
| 22
| 2004
| Kochi
| 
| 
|-
| 23
| 2005
| Istanbul
| 
| 
|-
| 24
| 2006
| Yerevan
| 
| 
|-
| 25
| 2007
| Yerevan
| 
| 
|-
| 26
| 2008
| Gaziantep
| 
| 
|-
| 27
| 2009
| Puerto Madryn
| 
|   
|-
| 28
| 2010
| Chotowa
| 
| 
|}

Reference

Zunanje povezave
Chessbase.com News: results through 2004
Mark Weeks: About World Chess Championship

Šahovska tekmovanja
Športne prireditve, ustanovljene leta 1951
Šah